Константин Тверской:
 Тверской, Константин Константинович (настоящая фамилия Кузьмин-Караваев; 1890—1937) — российский и советский театральный режиссёр, театральный критик и педагог.
 Тверской, Константин Николаевич (? — ?) — советский государственный деятель, председатель Госплана РСФСР (1937—1938).